Куллак — фамилия.

Известные носители:
 Куллак, Адольф (1823—1862) — немецкий музыкальный педагог и теоретик.
 Куллак, Франц (1844—1913) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Куллак, Теодор (1818—1882) — немецкий пианист и композитор, педагог, издатель.